A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámának selejtezőjét 2016. augusztus 12-én, döntőjét augusztus 13-án rendezték. A verseny nevezési szintje 65,00 méter volt. A selejtezőből 65,50 méterrel lehetett automatikusan továbbjutni.

Az aranyérmet a német Christoph Harting nyerte. Kővágó Zoltán hetedik lett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: a döntőbe jutott, eredmény alapján
 q: a döntőbe jutott, helyezés alapján
 NR: országos rekord
 PB: pályafutása legjobb eredménye 
 SB: legjobb eredménye az évben

Selejtező

Döntő

Források
selejtező
döntő

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon